L'édition masculine 2011 du tournoi de tennis du Brésil se déroule du 7 au , sur terre battue en extérieur à Costa do Sauípe. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Nicolás Almagro remporte l'épreuve en simple, Marcelo Melo et Bruno Soares celle en double.

Lauréats 
Nicolás Almagro remporte son  en simple en battant en finale Alexandr Dolgopolov. Il s'agit de son  et  sur terre battue en carrière de l'Espagnol. Il s'impose pour la  dans le tournoi (après 2008), soulevant ainsi son  de la saison.

En double, la paire brésilienne Marcelo Melo - Bruno Soares remporte son  en battant en finale la paire espagnole Pablo Andújar - Daniel Gimeno-Traver. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Brésil
 Saison 2011 de l'ATP
 Tournois ATP 250

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2011
Compétition de tennis dans l'État de Bahia
Tennis masculin en 2011
Sport au Brésil en 2011
Tennis en février 2011